Татьяна Лысенко:
 Лысе́нко, Татьяна Викторовна (более известна под фамилией Белобородова; род. 1983) — российская метательница молота.
 Лысенко, Татьяна Изосимовна (более известна под фамилией Ткачёва; 1914—1989) — передовик производства, депутат Верховного Совета, Герой Социалистического Труда (1957).
 Лысе́нко, Татьяна Феликсовна (род. 1975) — советская и украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка.